Clapton kan syfta på:

Musik
 Clapton (Eric Clapton-album) – ett studioalbum från 2010 av Eric Clapton

Geografi
 Clapton, Berkshire – en by i West Berkshire, Berkshire, England
 Clapton, Mendip – en ort i Ston Easton, Mendip, Somerset, England
 Clapton, Gloucestershire – en civil parish i Gloucestershire, England
 Clapton-on-the-Hill – en ort i Clapton, Gloucestershire, England
 Clapton, South Somerset – en ort i West Crewkerne, South Somerset, Somerset, England
 Clapton-in-Gordano – en ort och civil parish i North Somerset, Somerset, England
 Upper Clapton – ett distrikt i London, England
 Lower Clapton – ett distrikt i London, England
 4305 Clapton – en asteroid uppkallad efter Eric Clapton

Personer
 Eric Clapton (född 1945), brittisk musiker
 Nathaniel L. Clapton (1903-1967), brittisk rektor
 Richard Clapton (född 1951), australiensisk musiker